Лев Изра́илевич Цуцулько́вский (23 декабря 1926, Москва — 16 сентября 2016) — советский и российский режиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005).

Биография 
Родился 23 декабря 1926 года в Москве; датой рождения во многих источниках указывается 26 января 1926 года, — как рассказывал сам режиссёр, путаница в датах началась в 1942 году, во время эвакуации в Свердловске, когда 14-летнему токарю отказались выдать рабочую карточку. По правилам карточку можно было получить только в 15 лет, и помогли будущему режиссёру члены заводской медицинской комиссии, исправившие дату рождения на 26 января.

В 1944—1945 годах Цуцульковский учился в Военном институте иностранных языков. После войны, в 1946—1950 годах, учился на филологическом факультете Ленинградского университета, но в конце концов избрал другую профессию и поступил на режиссёрский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского, который окончил в 1958 году.

В 1961—1969 годах Цуцульковский в качестве ассистента, а затем и режиссёра работал под руководством Н. П. Акимова в Ленинградском театре Комедии.

В 1963 году дебютировал на телевидении (в редакции Литературно-драматического вещания) фильмом «Я — шофёр такси», по сценарию В. В. Кунина с Е. З. Копеляном в главной роли. Но этот фильм настолько не понравился партийному руководству (хотя тогдашний главный редактор Литдрамвещания И. Ф. Масленников считает его совершенно безобидным), что по приказу 1-го секретаря Ленинградского обкома В. С. Толстикова копии его были сожжены и даже негатив смыт.

В 1970 году Цуцульковский начал работать на студии «Лентелефильм», ставил телевизионные спектакли, снимал документальные и игровые фильмы; телевизионные версии театральных постановок, в частности спектакля Театра Комедии «Этот милый старый дом» в постановке Петра Фоменко.

На протяжении многих лет Лев Цуцульковский преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения (Ленинградский институт киноинженеров).

Скончался на 90-м году жизни 16 сентября 2016 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Фильмография

Телевизионные спектакли 
 1965 — «Римские рассказы» по новеллам А. Моравиа
 1965 — «Обещание счастья» по рассказам К. Г. Паустовского
 1967 — Просто так, прогулка
 1983 — Этот милый старый дом (совместно с П. Н. Фоменко) (по одноимённой пьесе А. Н. Арбузова)
 1988 — «Грамматика любви» по рассказам И. А. Бунина
 1989 — «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф. М. Достоевскому
 1994 — «Посвящение в любовь» (по произведениям И. А. Бунина)

Игровые фильмы 
  — Я — шофёр такси (уничтожен)
  — Браслет-2
  — Берег юности (по роману Г. К. Холопова «Гренада»)
  — Чтобы быть счастливым!
  — Если я полюблю…
  — Три ненастных дня (по повести С. А. Высоцкого «Наводнение»)
  — Спасибо за нелётную погоду
  — Вот опять окно… (3 новеллы: по рассказу Г. А. Горышина «100 роялей», по рассказу Ю. В. Бондарева «Простите нас!» и по рассказу И. М. Меттера «Вдвоём»)
  — Ювелирное дело
  — Мера пресечения
  — Из жизни земского врача (по мотивам рассказов А. П. Чехова)
  — Я подожду тебя, Тяпа
  — Среда обитания (по одноимённой повести Сергея Высоцкого)
  — Счастливый случай (по рассказам А. И. Куприна)
  — Третий дубль (по роману С. А. Высоцкого)

Документальные фильмы 
  — Весна театра (о БДТ имени М. Горького)
  — Прежде всего — театр (о В. И. Стржельчике)
  — Голос сердца (об О. Ф. Берггольц)
  — Необыкновенное воскресенье (фильм-концерт)
  — Александр Демьяненко. Страницы несыгранного (фильм-концерт)
  — Канал Грибоедова, дом 9 (о М. М. Зощенко)
  — Леонид Александрович Говоров
  — Настанет свой черед (Лентелефильм, о поэте М. И. Цветаевой)
  — Николай Акимов
  — Айвазовский
 2000-е — Век Русского музея

Сценарист 
  — Обещание счастья (фильм-спектакль)
  — Канал Грибоедова, дом 9 (документальный)
  — Село Степанчиково и его обитатели (фильм-спектакль)
  — Третий дубль
  — Посвящение в любовь (фильм-спектакль)

Примечания 

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Театр Комедии
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Похороненные на Богословском кладбище